Das Adjektiv keusch bezeichnet
 eine Form des Verhaltens – siehe Keuschheit

Keusch ist der Name folgender Personen:
 Eduard Keusch (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Erwin Keusch (* 1946), Schweizer Fernsehregisseur und Drehbuchautor
 Johannes Keusch (1912–1973), deutscher Jugendfunktionär und Diplomat, Botschafter der DDR
 Markus Keusch (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Michael Keusch (* 1955), deutscher Filmregisseur
 Nicolaus Jacob Keusch (1745–1817), Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Siehe auch: